Открытый чемпионат Хорватии 2015 — 26-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Умаге, Хорватия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 20 по 26 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Пабло Куэвас
 в парном разряде —  Лукаш Росол и  Франтишек Чермак

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Гаэль Монфис (№ 17 в мире на тот момент). Француз дошёл до полуфинала, где уступил итоговому победителю соревнований Доминику Тиму. На этом турнире австриец был посеян под четвёртым номером. В финале он обыграл португальца Жуана Соузу, который в полуфинале выбил вторую ракетку турнира Роберто Баутисту. Прошлогодний чемпион Пабло Куэвас не защищал свой титул. В турнире приняли участие два представителя России - Андрей Рублёв и Михаил Южный. Оба россиянина проиграли уже в первом раунде.

В парном турнире победителем стала южноамериканская пара Максимо Гонсалес и Андре Са. В финале они обыграли сеянную под третьим номером пару Сантьяго Гонсалес и Мариуш Фирстенберг. Прошлогодние победители Лукаш Росол и Франтишек Чермак не защищали свой титул, однако Росол принимал участие в турнире в альянсе с Рамизом Джунейдом и добрался до полуфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Доминик Тим обыграл  Жуана Соузу со счётом 6-4, 6-1.
 Тим выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соуза сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Максимо Гонсалес /  Андре Са обыграли  Сантьяго Гонсалеса /  Мариуша Фирстенберга со счётом 4-6, 6-3, [10-5].
 Гонсалес выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Са выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Хорватии

 Мировой тур ATP 2015

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Хорватия
Теннис
Июль 2015 года
2015